Adriaen Brouwer (1605-1638), peintre flamand
 Alexander Brouwer (1989-), joueur de beach-volley néerlandais
 Andries Brouwer (1951-), mathématicien et informaticien néerlandais
 Carolijn Brouwer (1973-), skipper néerlando-belge
 Christoph Brouwer (1559-1617), prêtre jésuite néerlandais, historien ecclésiastique
 Cornelis Brouwer (c.1634-1681), peintre néerlandais
 Dirk Brouwer (1902- 1966), astronome néerlando-américain
 La , prix scientifique dans le domaine de la mécanique céleste nommé en l'honneur de Dirk Brouwer
 Guillielmo de Brouwer (1693-1767), navigateur et explorateur néerlandais
 Hendrik Brouwer (1580-1643), explorateur néerlandais
 Jean de Brouwer (1872-1951), industriel belge
 Leo Brouwer (1939-), musicien cubain
 Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966), mathématicien néerlandais
 Puck Brouwer (1930-2006), athlète néerlandaise
 Robert Brouwer (1907-1997), joueur de basket-ball belge
  (1959-), écrivain canadien
 Troy Brouwer (1985-), joueur de hockey sur glace canadien
 Wendy Brouwer (1971-), actrice et présentatrice néerlandaise

Autres 
 le théorème du point fixe de Brouwer, fait partie de la grande famille des théorèmes de point fixe,
 Brouwer est le nom d'un cratère lunaire

Patronyme flamand